NCQ peut désigner
 Native Command Queuing : technologie de disque dur
 Noncognitive variables and questionnaire : un test psychométrique
 Le code AITA de l'aéroport Marietta (Atlanta Naval Air Station) aux États-Unis

en:NCQ